Saint-Oyen kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Oyen, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Italien 

 Saint-Oyen, Aostadalen, 

Robotskapade Italienförgreningar